Alexandra Yablotchkina, actrice soviétique
 le cratère vénusien Yablochkina est nommé en son honneur